Manning är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Brandon Manning (född 1990), kanadensisk ishockeyspelare
 Brian G.W. Manning (1926–2011), brittisk astronom
 Bruce Manning (1902–1965), amerikansk författare och manusförfattare
 Chelsea Manning (före detta Bradley, född 1987), amerikansk soldat,  
 Daniel Manning (1831–1887), amerikansk politiker 
 Darren Manning (född 1975), brittisk racerförare
 Danny Manning (född 1966), amerikansk basketspelare
 Dick Manning (1912–1991), amerikansk kompositör, sångtextförfattare och musiker 
 Eli Manning (född 1981), amerikansk fotbollsspelare
 Frankie Manning (1914–2009), amerikansk dansare, instruktör och koreograf 
 Henry Edward Manning (1808–1892) , engelsk kardinal
 John Charles Manning (född 1962), sydafrikansk botanist
 John Lawrence Manning (1816–1889), amerikansk politiker
 Knox Manning (1904–1980), amerikansk skådespelare
 Madeline Manning (född 1948), amerikansk friidrottare
 Patrick Manning (född 1967), amerikansk roddare
 Paul Manning (född 1974), brittisk tävlingscyklist
 Peyton Manning (född 1976), amerikansk fotbollsspelare
 Philipp Manning (1869–1951), engelsk-tysk skådespelare
 Richard Irvine Manning (1789–1836), amerikansk politiker
 Richard Irvine Manning III (1859–1931), amerikansk politiker
 Sarra Manning (född 1950), brittisk författare och journalist
 Taryn Manning (född 1978), amerikansk skådespelerska och sångerska
 Trevor Manning (född 1945), nyzeeländsk landhockeyspelare

Engelska efternamn